Armed & Dangerous — компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица с элементами юмора, разработанная Planet Moon Studios и изданная LucasArts в 2003 году. В России официально не издавалась, но была неофициально локализована компанией Фаргус Мультимедия.

Сюжет 
Главный герой Роман — главарь шайки благородных разбойников Львиные Сердца, которые ведут борьбу со злым королём. В этом ему помогают верные друзья — крот-сапёр Джонси, огромный боевой дроид Q1-11, и могущественный маг Рексус, страдающий от тяжёлой черепно-мозговой травмы.
В игре представлена 21 миссия.

Геймплей 
Каждые несколько уровней, игроку предстоит взрывать массивные волны врагов с помощью защитной турели. Некоторые миссии являются повторением предыдущих, в связи с этим игровой процесс не имеет полного разнообразия.

Armed & Dangerous может похвастаться тем, что все разрушается. Детализированная графика с мультипликационной чувствительностью более полно это показывает. Также юмористические голоса за кадром поддерживают стиль комедии, а грохочущие звуковые эффекты сильнее затягивают в игру. Игра может похвастаться необычностью, такой как саундтрек с частицами шотландской народной музыки.

Примечания 

Шутеры от третьего лица
Игры для Windows